Världsmästerskapet i futsal 1982 var den första säsongen av futsal-VM, organiserad av FIFUSA (senare AMF). Turneringen spelades 30 maj–6 juni 1982, värdland var Brasilien. Totalt deltog 10 lag; Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Italien, Japan, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Paraguay och Uruguay.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinal

Match om tredjeplats

Final

Källor
 Arkiverad från futsal.com.br den 3 mars 2012
 Rsssf.com

1982
Futsalåret 1982
Internationella sportevenemang i São Paulo
1982 i Brasilien
Futsal i Brasilien
São Paulo under 1900-talet